Lluís IX de França (Poissy, 1214 - Tunis, 1270), rei de França (1226-1270) i sant de l'Església catòlica.
 Lluís IX de Hessen-Darmstadt (Darmstadt, 1719 - Pirmasens, 1790), landgravi de Hessen-Darmstadt (1768-1790).
 Lluís IX de Wittelsbach «el Ric» (Burghausen, 1417 - Landshut, 1479), duc de Baviera-Landshut (1450-1479).